Ulf Söderström (né le  à Hofors en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1988-1989 || Hofors HC || Division 2 
||29 || 13 || 17 || 30 || - || || || || ||  
|-
|1989-1990 || Hofors HC || Division 2 ||32 || 8 || 28 || 36 || - || || || || ||  
|-
|1990-1991 || Hofors HC || Division 2 ||32 || 22 || 39 || 61 || 26 || || || || ||  
|-
|1991-1992 || Väsby IK HK || Division 1 
||27 || 2 || 7 || 9 || 8 || || || || ||  
|-
|1992-1993 || Hofors HC || Division 2 ||32 || 31 || 31 || 62 || 30 || || || || ||  
|-
|1993-1994 || Hofors HC || Division 1 ||32 || 16 || 22 || 38 || 36 || || || || ||  
|-
|1994-1995 || Linköpings HC ||Division 1||32 || 8 || 5 || 13 || 41 || || || || ||  
|-
|1995-1996 || Linköpings HC || Division 1 ||32 || 6 || 20 ||26 || 36 || 4 || 0 || 4 || 4 || 0 
|-
|1996-1997 || Linköpings HC || Division 1 ||32||14||36||50||28||13||3||5||8||8
|-
|1997-1998 || Linköpings HC || Division 1 ||31||21||39||60||84||10||4||6||10||10 
|-
|1998-1999 || Linköpings HC || Division 1 ||42||29||41||70||40||10||6||10||16||4
|-
|1999-2000 || Linköpings HC || Elitserien 
||49 || 9 || 18 ||27 || 32 || 10 || 10 || 4 || 14 || 12 
|-
|2000-2001 || Färjestad BK || Elitserien ||45 || 19 || 21 ||40 || 30 || 15 || 3 || 9 || 12 || 12 
|-
|2001-2002 || Färjestad BK || Elitserien ||49 || 16 || 34 ||50 || 65 || 6 || 2 || 3 || 5 || 2 
|-
|2002-2003 || Färjestad BK || Elitserien ||45 || 10 || 19 ||29 || 45 || 14 || 1 || 5 || 6 || 6 
|-
|2003-2004 || Färjestad BK || Elitserien ||49 || 9 || 14 ||23 || 24 || 17 || 3 || 5 || 8 || 6 
|-
|2004-2005 || Linköpings HC || Elitserien 
||41 || 5 || 6 ||11 || 12 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2005-2006 || Linköpings HC ||Allsvenskan ||50 || 11 || 21 ||32 || 61 || 13 || 3 || 5 || 8 || 10 
|-
|2006-2007 || Linköpings HC ||Elitserien ||41 || 9 || 7 ||16 || 36 || 15 || 3 || 4 || 7 || 6
|-
|2007-2008 || Mjölby HC || Division 2 ||26 || 25 || 43 ||68 || - || || || || || 
|-
|2008-2009 || Mjölby HC || Division 1 ||28 || 18 || 28 ||46 || 30 || || || || ||

Références 

Naissance en septembre 1972
Naissance dans le comté de Gävleborg	
Joueur du Linköpings HC
Joueur du Färjestads BK
Joueur international suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace